Свинец: 
 Свинец — химический элемент с атомным номером 82.
 Свинец — деревня в Островном сельском поселении Приморского района Архангельской области.
 Свинец — село в Мантуровском районе Курской области.
 Свинец — остров в дельте Северной Двины в Островном сельском поселении Приморского района Архангельской области.
 Свинец — река в Смоленской области, приток Днепра.
 Свинец — река на Дальнем Востоке, приток Зеи.
 Свинец — советский 125 мм снаряд.
 «Свинец» — узбекский художественный фильм 2011 года.